18-е Игры Юго-Восточной Азии прошли с 9 по 17 декабря 1995 года в Чиангмайе (Таиланд). В них приняли участие спортсмены из 10 стран, которые соревновались в 28 видах спорта.

Виды спорта 
 Бадминтон
 Баскетбол
 Бильярд и снукер
 Бокс
 Боулинг
 Велоспорт
 Водные виды спорта
 Волейбол
 Гимнастика
 Гольф
 Дзюдо
 Карате
 Конный спорт
 Лёгкая атлетика
 Настольный теннис
 Парусный спорт
 Пенчак Силат
 Регби
 Сепактакрау
 Сквош
 Стрельба
 Стрельба из лука
 Теннис
 Тхэквондо
 Тяжёлая атлетика
 Фехтование
 Футбол
 Хоккей на траве

Итоги Игр

Ссылки 
 18-е игры Юго-Восточной Азии

1995